(signifiant « lézard cuillère », en référence à la forme de la denture) est un genre éteint de dinosaures Hadrosauridae du clade des Arenysaurini. Il est basé sur un dentaire presque complet provenant de la formation de Tremp du Crétacé supérieur du Maastrichtien, près de la ville d'Abella de la Conca, Lleida, Espagne. Le genre contient une seule espèce, .

Découverte et dénomination 
Le dentaire holotype, IPS SRA 27, avait déjà été référencé à Pararhabdodon en 1999, mais il provient d'une localité différente, est basé sur du matériel non comparable et présente des caractéristiques inhabituelles, ce qui a conduit Prieto-Marquez  (2006) à placer le dentaire dans la nouvelle espèce Koutalisaurus kohlerorum. Koutalisaurus s'est avéré plus tard être un nomen dubium invalide, bien que des études ultérieures ne reflètent pas cette hypothèse et classent toujours Koutalisaurus comme un genre valide.

En 2007, une présentation d'affiche et un résumé lors d'une conférence ont suggéré que de nombreux spécimens d'hadrosaures trouvés dans le lit osseux de Basturs Poble pourraient avoir appartenu à Koutalisaurus, mais les spécialistes ont averti qu'un dentaire adulte du lit osseux devrait être découvert pour tester l'hypothèse. Cette idée a été rejetée plus tard après que les restes de Basturs Poble aient été reclassés comme appartenant à des Lambeosaurinae comme Adynomosaurus et Pararhabdodon.

Description 
Le dentaire est très allongé, et possède une longue partie édentée (l'avant de la mâchoire, y compris l'extrémité où le prédentaire aurait été attaché) qui est fortement courbée vers le bas et l'intérieur, ce qui aurait donné à la mâchoire une forme de cuillère lorsqu'elle était complète. Elle est de taille comparable, bien que de petite taille et avec des proportions inhabituelles, par rapport aux dentaires d'autres hadrosauridés.

Classification 
Prieto-Marquez  (2006) ont trouvé que l'animal était un Hadrosauridae, mais dont le placement au sein du clade était incertain. Des travaux plus récents de Prieto-Marquez et Wagner suggèrent qu'il est identique à Pararhabdodon comme on le pensait initialement.

Une étude réalisée en 2020 (publiée en 2021) par Nick Longrich et ses collègues décrivant le genre Ajnabia a démontré que Koutalisaurus était un Arenysaurini et a validé son nom. Le cladogramme issu de l'analyse phylogénétique de leur étude est présenté ci-dessous :

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Ornithopoda
Taxon fossile décrit en 2006
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Paléontologie en Espagne